Det bli'r i familien kan hentyde til flere artikler:
 Det bli'r i familien (dansk film) – en dansk film.
 Det bli'r i familien (tv-serie) – en amerikansk film med den originale titel Family Business.